W Polsce:
 Konopiska – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, siedziba gminy Konopiska
 Konopiska – gmina
 Konopiska – dawna gromada